Это список знаменосцев, которые представляли Исландию на Олимпийских играх.

Знаменосцы несут национальный флаг своей страны на церемонии открытия Олимпийских игр.

См. также 
 Исландия на Олимпийских играх

Примечания 

Списки:Исландия